La peste de Marseille peut désigner les épidémies de peste suivantes :
 la peste de Marseille (1347-1353) ;
 la peste de Marseille (1580) ;
 la peste de Marseille (1720).